Fenster est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
, physicien médical canadien
Ariel Fenster (né en 1943), professeur et vulgarisateur scientifique canadien
 (1916-1960), danseur et chorégraphe russe
 (né en 1957), auteur d'articles historiques américain
, président d'université américain

Personnage fictif
Fred Fenster, personnage du film américain Usual Suspects

Voir aussi
Tausend Fenster, chanson de langue allemande

Homonymie de patronyme